Een verkeersweg:
 N481 (Frankrijk)
 N481 (Nederland), zie Provinciale weg 481

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing